

Saisonverlauf 
Die Handball-Regionalliga der Frauen startete auch in der Saison 2003/04 mit sechs Staffeln: Süd, Südwest, West, Nord, Nordost und Mitte.
Am Ende der Spielzeit stiegen folgende Mannschaften in die 2. Bundesliga auf:
 HSG Albstadt, ESV Regensburg (2. Süd) aus der Regionalliga Süd,
 SG Kleenheim aus der Regionalliga Südwest,
 TuS Lintfort aus der Regionalliga West,
 TV Cloppenburg aus der Regionalliga Nord,
 TSV Travemünde aus der Regionalliga Nordost und
 HSC 2000 Magdeburg aus der Regionalliga Mitte.

Regionalliga Süd 

Aufsteiger in die 2. Bundesliga: HSG Albstadt und ESV Regensburg.
Absteiger aus der 2. Bundesliga: – 
Absteiger in die Oberligen: ASV Dachau, SG Tübingen und TV Echterdingen.
Aufsteiger aus den Oberligen: SG Haslach-Herrenberg-Kuppingen, SG Leutershausen und SV Bergtheim.
Aus der Regionalliga Südwest: TS Ottersweier, TuS Ottenheim.

Regionalliga Südwest 

Aufsteiger in die 2. Bundesliga: SG Kleenheim.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: TV Lützellinden.
Absteiger aus der 2. Bundesliga: TSG Leihgestern.
Absteiger in die Oberligen: TV Hauenstein, HSG Gedern-Nidda und TSV Freinsheim.
Aufsteiger aus den Oberligen: HSG Eibelshausen-Ewersberg und TV Nieder-Olm.
Aus der Regionalliga West: HSG Bannberscheid-Bad Erms, TG Osthofen.
In die Regionalliga Süd wechseln: TS Ottersweier und TuS Ottenheim.

Regionalliga West 

Aufsteiger in die 2. Bundesliga: TuS Lintfort.
Absteiger aus der 2. Bundesliga: HG LTG/HTV Remscheid.
Absteiger in die Oberligen: HSC Recklinghausen (Rückzug), DJK/MJC Trier II und HSG Wittlich.
Aufsteiger aus den Oberligen: HSG Siebengebirge, SG Knetterheide-Schötmar und TV Aldekerk.
Aus der Regionalliga Nord: Borussia Dortmund II, TuS Nettelstedt.
In die Regionalliga Südwest wechseln: HSG Bannberscheid-Bad Erms und TG Osthofen.
Änderung: Freie Schwimmer Düsseldorf schließen sich der HSG Düsseldorf an.

Regionalliga Nord 

Aufsteiger in die 2. Bundesliga: TV Cloppenburg.
Absteiger aus der 2. Bundesliga: DSC Oldenburg und VT Bückeburg.
Absteiger in die Oberligen: VfL Horneburg und HSG Lüneburg.
Aufsteiger aus den Oberligen: BV Garrel und Germania List.
Aus der Regionalliga Mitte: Eintracht Braunschweig, HSG Isenhagen, SG Misburg.
In die Regionalliga Nordost wechselt: Buxtehuder SV II.
In die Regionalliga West wechseln: Borussia Dortmund II und TuS Nettelstedt.
Änderung: VT Bückeburg benennt sich in Handballsport Bückeburg 04 um.

Regionalliga Nordost 

Aufsteiger in die 2. Bundesliga: TSV Travemünde.
Absteiger aus der 2. Bundesliga: – 
Absteiger in die Oberligen: Stralsunder HV, Olympia Neumünster, MTV Heide und HT 16 Hamburg.
Aufsteiger aus den Oberligen: Ahrensburger TSV, HSG Kropp-Tetenhusen, SV Pädagogik Rostock und
VfL Bad Schwartau.
Aus der Regionalliga Nord: Buxtehuder SV II.
In die Regionalliga Mitte wechselt: TMBW Berlin.

Regionalliga Mitte 

Aufsteiger in die 2. Bundesliga: HSC 2000 Magdeburg.
Absteiger aus der 2. Bundesliga: Reinickendorfer Füchse, SG Ohreland-Börde.
Absteiger in die Oberligen: HSG Northeim-Hammenstedt-Hillerse, Victoria Naunhof und Wacker Osterwald II.
Aufsteiger aus den Oberligen: Germania Fritzlar, HCS Neustadt-Sebnitz, MTV Rosdorf, THC Erfurt II und Union Halle-Neustadt II.
Aus der Regionalliga Nordost: TMBW Berlin.
In die Regionalliga Nord wechseln: SG Misburg, HSG Isenhagen. Eintracht Braunschweig und Germania List.

Entscheidungen 
Die Aufsteiger in die 2. Bundesligen sind:
HSG Albstadt, SG Kleenheim, TuS Lintfort, TV Cloppenburg, TSV Travemünde und HSC 2000 Magdeburg.

Siehe auch 
 1. Bundesliga
 2. Bundesliga

Weblinks 
 Handball-Archiv.de
 Handballvereinigung der Frauen-Bundesligen

Frauen, 2003
Handballsaison 2003/04